Palimpsest – rękopis spisany na używanym już wcześniej materiale piśmiennym, z którego usunięto poprzedni tekst
 Palimpsest alkoholowy – częściowy lub całkowity zanik pamięci w wyniku upojenia alkoholowego
 Palimpsest (planetologia) – struktura geologiczna powstała w wyniku przekształcenia dawnego krateru na księżycach lodowych
 Palimpsest – polski film z 2006 roku w reżyserii Konrada Niewolskiego
 Palimpsest – powieść Catherynne M. Valente